Pizzo del Diavolo è il nome di più cime delle Alpi e degli Appennini:

Pizzo del Diavolo di Tenda, nelle Alpi Orobie ( m s.l.m.)
Pizzo del Diavolo della Malgina, nelle Alpi Orobie ( m s.l.m.)
Pizzo del Diavolo, nei Monti Sibillini ( m s.l.m.)